Wildburg steht für:
 Wildburg (Sargenroth), eine Burgruine bei Sargenroth im Hunsrück 
 Wildburg (Treis-Karden), eine Burg in der Gemeinde Treis-Karden an der Mosel
 Wildburg (Vallendar), ein Schloss in Vallendar
 Wildburg (Wehrden), Burganlage in Beverungen im Kreis Höxter, Nordrhein-Westfalen
 Wildburg (Sulzfeld im Grabfeld), eine Burgruine bei Sulzfeld (im Grabfeld) in Unterfranken

Wildburg ist der Familienname folgender Personen:
 Sylwia von Wildburg (* 1977), deutsche Schauspielerin 

Siehe auch:
 Wildberg
 Wildenburg